Пара Вирхиния Руано Паскуаль / Паола Суарес — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки соревнований — дуэт Лиза Реймонд / Ренне Стаббс — не защищали свой титул, но австралийка принимала участие в турнире (в паре с россиянкой Еленой Бовиной) и дошла до четвертьфинала, где уступила будущим победительницам.

Общая информация 
Восемь раз сводил пару с участием Вирхинии Руано Паскуаль с дуэтом, где хотя бы одной из участниц была её соотечественница-испанка. В этих играх на счету Вирхинии 7 побед. На Чарлстон-2003 пришлась предпоследняя из них.

Интересно, что единственное поражение пришлось на Акапулько-2001, где единственный раз за все эти игры Руано Паскуаль играла с чисто испанским дуэтом.

Посев 
Четыре первые сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Титул)
  Кара Блэк /  Елена Лиховцева (Четвертьфинал)
  Жанетта Гусарова /  Кончита Мартинес (Финал)
  Елена Докич /  Даниэла Гантухова ''(Второй раунд)

<ol start="5">
 Елена Бовина /  Ренне Стаббс ''(Четвертьфинал)
 Линдсей Дэвенпорт /  Меганн Шонесси ''(Четвертьфинал)
 Татьяна Гарбин /  Надежда Петрова ''(Второй раунд)
 Натали Деши /  Эмили Луа ''(Отказ)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Family Circle Cup 2003